Philipsburg ist der Name folgender Orte: 

 Philipsburg, Hauptort des niederländischen Teils der karibischen Insel Sint Maarten
 Philipsburg (Montana), Ort im Granite County, Montana, Vereinigte Staaten
 Philipsburg (Centre County), Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Philipsburg (Fayette County), Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Philipsburg (Washington County), Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Philipsburg, Ort in Québec, Teil der Gemeinde Saint-Armand, Kanada
 Philipsburg, Dorf in Ontario, Teil der Gemeinde Wilmot (Ontario) im Regional Municipality of Waterloo, Kanada

Siehe auch:
 Philippsburg (Begriffsklärung)
 Phillipsburg
 Philippsberg